Armadilha
Ou ainda:
Cilada (telessérie)
Cilada.com - filme

Localidades

Ciladas (Vila Viçosa)

Desambiguação